То́ба ба́так - один из региональных языков Индонезии, используемый в провинции Северная Суматра, преимущественно на берегах озера Тоба. Этот язык используется в ежедневной коммуникации, в семьях, больше соответствуя неформальной обстановке, тогда как в официальных ситуациях предпочитается индонезийский - из чего можно сделать вывод, что большая часть носителей билингвальна. Вследствие этого, испытывает сильное влияние со стороны индонезийского языка.  

Тоба батак принадлежит к суматранской ветви Австронезийской языковой семьи, число говорящих оценивается в 3 млн чел.  По части типологических характеристик, имеет много общих черт с другими языками австронезийской семьи.

Фонетика 
Возможны слоги вида V, CV, VC, CVC.

Типологические характеристики

Степень свободы выражения грамматических значений 
В тоба батак практически отсутствует промежуточная форма между словом и морфемой - клитика. Слова четко разделены на морфологические классы, переходы между которыми осуществляются путем прибавления различных морфем: префиксов (преимущественно), инфиксов, конфиксов, суффиксов (в меньшей степени). Это свидетельствует о сильной тенденции к синтетическому выражению значений и агглютинативном строе языка.

Примеры дериваций:

префиксация: 

par + karejo(работать) => parkarejo(работник)

na + malo (умный) => namalo ("умник", умный человек)

конфиксация: 

ha + hipas (здоровый) + on => hahipason (здоровье)

инфиксация:

dede (капля слюны) + ar => darede (слюна)

Существует, однако, еще один способ изменения частеречной принадлежности в тоба батак - перемещение ударения.

‘garemor (шумный) => ga’remour (шум)

Характер границы между морфемами 
На стыке морфем наблюдаются фонетические изменения, затрудняющие проведение морфемной границы.

Вставление звуков:

pa + lompa + an => pangalompaan

sa + dangka (ветка) => sandangka (одна ветка фруктов)

Частичная редупликация первого слога в корне (все кроме коды, конечной части слога):

ha + borhat => haboborhat (отъезд)

ha + opat => haoopat (четверка)

ha + ringgas => hariringgas (прилежание) 

Впрочем, это явление присуще конкретным морфемам, и потому сравнительно редко. Гораздо больше слов, делящихся на морфемы однозначным образом. Значение деривата при этом определяется совмещением значений составных частей.

ha (деривационная приставка) + dang (несет отрицательное значение) + olo (желающий) => hadangolo (нежелание)

ha + so (не) + ra (возможный) + malum (восстановленный) + on => hasoramalumon (невозможность быть восстановленным)

В тоба батак наблюдается множество сандхи на стыке слов, но кумуляции значений не наблюдается.

Локус маркирования в посессивной именной группе и предикации 
Посессивность в тоба батак выражается с помощью нетривиальной языковой единицы ni, отождествляемой разными исследователями как артикль, предлог или "предварительный модификатор" (англ. premodifier). Соответственно, тип посессивной конструкции в тоба батак назван Ю.Ландером "препозициональным". Считается, что этот показатель произошел из протоавстронезийского маркера генитива *ni, кроме собственно генитивной он имеет и другие функции. 

В отсутствие падежей, посессивная конструкция оформляется простым соположением слов: обладаемое + ni + обладатель. Показатель генитива может, как и в некоторых других австронезийских языках, быть опущен в случае, если обладатель одушевленный. Это дает повод охарактеризовать маркирование тоба батак как зависимостное. Примеры:

tarup (крыша) ni jabu (дом) - крыша дома

lappak (обложка) ni bukku (книга) ni si (артикль имени собственного) Pittor (Питтор) - обложка книги Питтора

Если посессор - участник диалога, принадлежность может также выражаться аффиксальным способом:

pat (нога) - pattu (моя нога)

В предикации маркирование также вершинное. Примеры аффиксального выражения множественного числа актантов переходных и непереходных глаголов:

huddul (сидеть, садиться) - marhuddulan (ma hasida) ((они) садятся) - одноместный предикат

lean (давать) - pallean on (tu nasida) (отдать их (им)) - двухместный предикат, используется другой префикс.

buaton (будет взят) - buattonami (будет взят нами)

Ролевая кодировка 
Таким образом, указывает Набабан, в тоба батак отсутствуют понятия субъекта и объекта в том смысле, в котором мы понимаем их в английском.

Рассмотрим глагольные конструкции тоба батак в терминологии, предложенной этим автором.

Существует два типа переходных глагольных конструкций: агентивная (состоящая из пассивного переходного глагола и его агента) и объективная (состоящая из активного переходного глагола и его объекта). В обеих конструкциях на первом месте стоит глагол.

Примеры агентивных конструкций:

Hujou hami (do ibana) - (Он) был вызван нами

Ditoŋos nasida (ma hepeŋ i) - (Вот деньги) были ими отправлены

Примеры объективных конструкций:

Manuan eme (do inatta) - (Наша мать) сажает рис

Maŋula hauma (do ibana) - (Он) возделывает рисовое поле

Непереходные глаголы:

Разделяются на два типа. Глаголы первого типа - стативные. Глаголы второго типа, дуративные, начинаясь на m, сопоставляются с соответствующими существительными, начинающимися на p:

mardalan (ходить) - pardalan (ходок)

Субстантивные грамматические категории (число, лицо) выражаются разными глагольными аффиксами, состоящими друг с другом в дополнительной дистрибуции (см. также выше раздел "Локус маркирования в посессивной именной группе и предикации"), так что ролевую кодировку в тоба батак следует признать нейтральной.

Базовый порядок слов 
Основной порядок слов в тоба батак - VOS (verb-object-subject):

Manuhor (V - покупает) manuk (O - курица) inang (S - мать) di (на) onan (рынок) - Мать покупает курицу на рынке.

Впрочем, также возможен и SVO порядок. Как и во многих других языках, инвертированный порядок слов выдвигает на первое место тот член предложения, на котором говорящий хочет сделать акцент.

Inang (S - мать) manuhor (V - покупает) manuk (O - курица) di (на) onan (рынок) - Мать покупает курицу на рынке.

Яркие особенности 
В тоба батак существует специальная частица si, предшествующая именам собственным (используется в изъяснительных предложениях, опускается при обращении по имени).

arga (цена) ni tarup (крыша) ni jabu (дом) ni si Pittor (Питтор) - цена крыши дома Питтора

pat (нога) ni saraoal (штаны) ni si Pittor (Питтор) - штанина Питтора (букв. - нога штанов)

В глагольных префиксах тоба батак присутствует категория инклюзивности для местоимений первого и второго лица:

buat - брать

hubuat - взят мной/нами, не включая тебя

tabuat - взят нами, включая тебя

dibuat - взят не мной

Наравне с активным и пассивным залогами в тоба батак также выделяется реципрокальный (взаимовозвратный) залог:

jou - звать

madjou - звать (кого-то)

dijou - быть позванным (кем-то)

masijouan - звать друг друга

Примечания

Литература 

 Ambarita, E. Nominal Word Formations in Toba Batak - 2018
 Damanik, S. F. Ergativity Case-Marking in Batak-Toba Language - 2020
 Nababan, P.W.J. A Grammar of Toba-Batak - 1981
 Van der Tuuk H.N. A Toba-Batak Grammar - 1864
 Ландер, Ю.А. Possessive Constructions in Languages of West Indonesia: NP Incorporation vs. DP Separation - 2003

Ссылки 
 Батак тоба в Ethnologue

Языки Индонезии
Западнозондские языки